Jávor István (?–?) atléta, gátfutó
 Jávor István (1948) operatőr, producer, tanár
 Jávor István (1972) labdarúgó, válogatott futsal játékos
 Jávor István (1954–2017) szociológus, korrupciókutató

Jegyzetek